Classe Sirène – classe di sommergibili della Marine nationale francese varata a partire dal 1901
Classe Sirène – classe di sommergibili della Marine nationale francese varata a partire dal 1925